Нововикторовка — название населённых пунктов на Украине:

 Нововикторовка — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Нововикторовка — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Нововикторовка — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.